Steintorbrücke steht für
Steintorbrücke (Braunschweig)
Steintorbrücke (Brandenburg)
Steintorbrücke (Halle), Halle (Saale)
Steintorbrücke (Hamburg)
Steintorbrücke (Havelberg)